Il y a plusieurs provinces qui portent le nom de Bolívar :
Province de Bolívar (Bolivie) ;
Province de Bolívar (Équateur) ;
Province de Bolívar (Pérou).